Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юношей не старше 17 лет (также используется уточнение среди старших юношей) проводится с 1979 года. Изначально турниры проходили раз в два года по нечётным годам, с 2015 года разыгрываются ежегодно. Последний чемпионат состоялся в Швеции, в городе Лидчёпинге в марте 2020 года. В настоящее время в чемпионате участвуют до 7 команд (Казахстан, Норвегия, Россия, Украина, Финляндия, Швеция, Эстония).

История 
Решение о проведении чемпионатов среди юношей было принято на конгрессе ИБФ 31 января 1979 года, всего за полтора месяца до начала первого турнира. На I чемпионате победу одержали хозяева — сборная Финляндии, а традиционный лидер международных соревнований, сборная СССР, заняла непривычное для международных турниров последнее место, показав очень слабую игру. Это было связано с тем, что сборная прежде не проводила никаких международных матчей и даже не была сформирована к началу сезона 1978/79 годов, в то время как скандинавские сборные уже неоднократно встречались между собой.

Следующий чемпионат 1981 года проходил в Швеции и сборная хозяев уверенно выиграла турнир, одержав в 3 матчах 3 крупных победы с общим счётом 28:2, а ещё через 2 года на III чемпионате в Ульяновске и Димитровграде первой победы добилась и сборная СССР.

По числу побед лидером за всю историю турнира является сборная России, с учётом 2 побед сборной СССР у неё 11 чемпионств. Шведская сборная побеждала в 9 розыгрышах чемпионата, а финская команда кроме победы в первом чемпионате выиграла турнир в 2013 году. Наивысшим достижением сборной Норвегии являются бронзовые награды, которые она выигрывала 5 раз. В 2018 году впервые в истории бронзовые медали завоевала сборная Казахстана.

Результаты

Примечания 

Чемпионаты мира по хоккею с мячом среди юношей не старше 17 лет
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1979 года